Guanajuato har flere betydninger:

 Guanajuato (stat) - en delstat i Mexico
 Guanajuato (by) - hovedstad i den mexicanske delstat Guanajuato